Governo Raffarin può riferirsi a tre governi della Quinta Repubblica francese guidati da Jean-Pierre Raffarin:
Governo Raffarin I, in carica dal 6 maggio al 17 giugno 2002;
Governo Raffarin II, in carica dal 17 giugno 2002 al 31 marzo 2004;
Governo Raffarin III, in carica dal 31 marzo 2004 al 31 maggio 2005.